Boukhalfa (en arabe : بوخالفة) est un nom arabe, en particulier prénom et patronyme.

 Boukhalfa, localité de la commune de Tizi Ouzou, en Algérie.

 station Khelifa Boukhalfa, une station de la ligne 1 du métro d'Alger, portant le nom de Khelifa Boukhalfa, un combattant algérien de la guerre d'Algérie mort en 1957.
 Sadek Boukhalfa (1934-2009), footballeur international algérien.
 Boukhalfa Bitam (1920-2013), pédagogue et écrivain algérien.